Norra Karelen kan syfta på:
Norra Karelen – ett landskap i Finland
Norra Karelens län – ett tidigare län (1960-1997) i Finland
Norra Karelens valkrets – en valkrets i Finland
Norra Karelens brigad – en infanteribrigad inom Finlands försvarsmakt
Norra Karelen (biosfärområden) – en grupp biosfärområden i Finland

Se även
Karelen (olika betydelser)